Сальвиниевые:

 Сальвиниевые — семейство папоротников порядка Сальвиниевые.
 Сальвиниевые — порядок класса Настоящие папоротники.